Константи́н Андре́евич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Константин Андреевич (1899—1982) — советский кинооператор; Заслуженный деятель искусств РСФСР (1970), лауреат Сталинской премии (1950).
 Кузнецов, Константин Андреевич (1900—1982) — почвовед, профессор; Заслуженный деятель науки РСФСР (1971).